Новые Луки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новые Луки — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Новые Луки — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.